Plaatsen
Raleigh (Canada), gemeente op Newfoundland
Raleigh (Illinois)
Raleigh (Mississippi)
Raleigh (North Carolina), de hoofdstad van de Amerikaanse staat North Carolina

Personen
Sir Walter Raleigh (1554–1618), een Britse schrijver

Overig
Raleigh (concern), een Brits historisch motormerk
HMS Raleigh (1919), marineschip van de Royal Navy
Raleigh (fiets), fietsfabriek
TI-Raleigh, een Nederlandse wielerploeg

Zie ook 
Rayleigh (doorverwijspagina)